Privoljski (Marí El), localitat de la república de Marí El, a Rússia
 Privoljski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Privoljski (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia